Хизер Мэри Стэннинг (; ) — британская гребчиха, выступавшая за сборную Великобритании по академической гребле в период 2007—2016 годов. Двукратная олимпийская чемпионка, дважды чемпионка мира, дважды чемпионка Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Хизер Стэннинг родилась 26 января 1985 года в городе Йовил графства Сомерсет, Англия. Заниматься академической греблей начала в 2006 году во время учёбы в Университете Бат. Позже училась в Королевской военной академии в Сандхерсте, служила в Королевской артиллерии.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене уже в сезоне 2007 года, когда в распашных безрульных двойках одержала победу на молодёжном мировом первенстве в Глазго. В том же сезоне вошла в основной состав британской национальной сборной и дебютировала в Кубке мира.

В 2009 году на чемпионате Европы в Бресте стартовала в восьмёрках, сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

На чемпионате мира 2010 года в Карапиро стала серебряной призёркой в безрульных двойках, уступив в финале только экипажу из Новой Зеландии.

В 2011 году в безрульных двойках выиграла два этапа Кубка мира, побывала на мировом первенстве в Бледе, откуда привезла награду серебряного достоинства — здесь вновь пропустила вперёд новозеландских спортсменок.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — вместе с напарницей Хелен Гловер обошла всех своих соперниц в программе распашных безрульных двоек и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После лондонской Олимпиады Стэннинг осталась в гребной команде Великобритании на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2014 году в безрульных двойках она одержала победу на двух этапах Кубка мира и на чемпионате мира в Амстердаме.

В 2015 году была лучшей на европейском первенстве в Познани, на двух этапах Кубка мира и на мировом первенстве в Эгбелете.

Выиграв чемпионат Европы 2016 года в Бранденбурге и этап Кубка мира в Познани, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Здесь совместно с той же Хелен Гловер вновь заняла первое место в безрульных двойках и добавила в послужной список ещё одно олимпийское золото. Вскоре по окончании этого сезона приняла решение завершить спортивную карьеру.

За выдающиеся спортивные достижения награждалась орденом Британской империи в степени кавалера (2013) и офицера (2017).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Хизер Стэннинг  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Великобритании
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Выпускники Королевской военной академии в Сандхёрсте
Офицеры ордена Британской империи